Arne Mattsson (1919-1995) – regista e sceneggiatore svedese
 Gustaf Mattsson (1893-1977) – mezzofondista e siepista svedese
 Helena Mattsson (1984) – attrice svedese
 Jan "Lill-Damma" Mattsson (1951) – ex calciatore svedese
 Joel Mattsson (1999) – calciatore finlandese
 Lars-Olof Mattsson (1954) – allenatore di calcio svedese
 Matti Mattsson (1993) – nuotatore finlandese
 Niklas Mattsson (1992) – snowboarder svedese
 Sofia Mattsson (1989) – lottatrice svedese